In 1925/26 werd het vierde seizoen gespeeld van het Campeonato de Primera Fuerza, de hoogste amateurklasse van Mexico.  América werd kampioen.

Eindstand

Play-off

Kampioen

Mexicaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1925/26